Borley kan syfta på följande:
 Borley, ort i Essex, England, Storbritannien
 Borley Point, udde i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
 Cape Borley, udde i Antarktis